Зелёная лампа:

 «Зелёная лампа» — рассказ Александра Грина.
 «Зелёная лампа» — короткометражный фильм реж. Евгения Берюха по одноимённому рассказу Александра Грина.
 «Зелёная лампа» — дружеское общество петербургской дворянской, преимущественно военной, молодёжи в 1819—1820 годах.
 «Зелёная лампа» — воскресное литературно-философское общество, созданное в 1927 году в Париже.
 «Зелёная лампа» — стихотворение Михаила Сипера и песня, написанная на него Василием Мешавкиным.
 «Зелёная лампа» — нижнетагильский клуб самодеятельной песни.
 «Зелёная лампа» — вокальный коллектив (дуэт Владислава Шадрина и Дмитрия Обухова, а также квартет с их участием в 1995—1999 и трио после 1999).
 «Зелёная лампа» — литературный подкаст для детей.